New River kan syfta på följande platser:

 New River, Belize, en flod i Belize
 New River (vattendrag i Guyana), ett vattendrag i Guyana
 New River, Arizona, en ort i USA